Al-Ittihad (, "l'unità") è un nome di vari club sportivi e giornali del mondo arabo.

Calcio 
 Al-Ittihad (Aleppo) – società di calcio siriana
 Al-Ittihad (Gedda) – società di calcio saudita
 Al-Ittihad (Ibb) – società di calcio yemenita
 Al-Ittihad (Kalba) – società di calcio emiratina
 Al-Ittihad (Nablus) – società di calcio palestinese
 Al-Ittihad (Salalah) – società di calcio omanita
 Al-Ittihad Al-Iskandary – società di calcio egiziana
 Al Ittihad Gheryan – società di calcio libanese
 Al-Ittihad Wad Medani – società di calcio sudanese
 Al-Gharafa Sports Club – società di calcio qatariota, nota fino al 2004 come Al-Ittihad Doha
 Al-Ittihad Sport Cultural and Social Club – società polisportiva libica

Giornali 
 Al-Ittihad – giornale emiratino
 Al-Ittihad – giornale israeliano
 Al-Ittihad Al Ichtiraki – giornale marocchino